Balduin II kan syfta på bland andra:

 Balduin II av Flandern (omkring 865–918), greve av Flandern
 Balduin II av Hainaut (1056–1098), greve av Hainaut
 Balduin II av Jerusalem (död 1131), kung av Jerusalem
 Balduin II av Konstantinopel (1217–1273), latinsk kejsare av Konstantinopel